Тридцатая — реки в России:
 Тридцатая (приток Ванжили) — река в Томской области.
 Тридцатая (река, впадает в Охотское море) — река на полуострове Камчатка.

См. также 
 Тридцатый